Friedenskirche (Mönchengladbach) steht für:
ehemalige Friedenskirche (Rheydt) 
Friedenskirche (Mönchengladbach-Eicken)